ARA Spiro es el nombre de los siguientes buques argentinos:
 ARA Spiro (M-13), rastreador de la clase Bouchard.
 ARA Spiro (P-43), corbeta MEKO-140.
Spiro